Jilem est un toponyme qui peut désigner :

Jilem, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Jilem, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie